Fredson Marcelo Andrade Rodrigues (São Vicente, Cabo Verde) é um jogador de futebol cabo-verdiano que actua actualmente no Varzim Sport Club, da Póvoa do Varzim, Portugal. Joga como volante.

Naturais de São Vicente (Cabo Verde)
Futebolistas de Cabo Verde
Futebolistas do Varzim Sport Club
Futebolistas do Futebol Clube do Porto